
Termin -{MRT}- ima više značenja.

 Makedonska radio televizija, nacionalna televizija u Severnoj Makedoniji
 Magnetna rezonantna tomografija, radiološka metoda
 MRT centar, najviša zgrada u Severnoj Makedoniji
 Mikrotalasna rezonantna terapija, je metoda lečenja u kvantnoj medicini.